

Astronomia 
 3989 Odin – asteroide della fascia principale
 Odin Planitia – regione della superficie di Mercurio

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Odin – census-designated place della Contea di Barton, Kansas
 Odin – villaggio della Contea di Marion, Illinois
 Odin – città della Contea di Watonwan, Minnesota

Musica 
 Odin – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Odin – EP dei Loudness del 1985
 Odin – album dei Wizard del 2003

Videogiochi 

 Odin Sphere – Videogioco di genere action RPG fantasy giapponese

Altro 
 Odin – software per eseguire applicazioni Windows sotto OS/2
 Odin – satellite artificiale
 Odin – vascello della Reale Marina di Danimarca-Norvegia, varato nel 1788
 Odin – nave a vapore reale svedese arenatasi al largo dello Jutland nel 1836 con il primo ministro svedese a bordo
Odin Teatret – compagnia teatrale multiculturale
Odin: Kōshi hansen Starlight – film d'animazione giapponese (1985)

Pagine correlate 
 Odino